Florian Schabereiter (ur. 10 lutego 1991 w Leoben) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu ESV Mürzzuschlag. Medalista mistrzostw świata juniorów.

W Pucharze Świata zadebiutował 3 stycznia 2009 podczas kwalifikacji do konkursu w Innsbrucku, jednak nie zdołał awansować do konkursu. Pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zdobył 6 lutego 2010 w Willingen. Zajął 26. miejsce. W październiku 2012 ogłosił zakończenie kariery.

Przed sezonem 2018/2019 został asystentem trenera męskiej kadry reprezentacji Austrii w skokach narciarskich.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2009  Szczyrbskie Jezioro – 14. miejsce
 2010  Hinterzarten – 5. miejsce
 Drużynowo
 2009  Szczyrbskie Jezioro – złoty medal
 2010  Hinterzarten – złoty medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: 24.
 sezon 2009/2010: 8.
 sezon 2010/2011: 59.

Miejsca na podium konkursów PK 
  Liberec – 20 grudnia 2008 (2. miejsce)
  Sapporo – 10 stycznia 2010 (2. miejsce)
  Oslo – 7 marca 2010 (3. miejsce)
  Ruka – 13 marca 2010 (2. miejsce)
  Ruka – 14 marca 2010 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2009: 49.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2007/2008: 8.
 sezon 2009/2010: 67.
 sezon 2010/2011: 108.
 sezon 2011/2012: 16.

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Einsiedeln – 7 października 2007 (3. miejsce)
  Zaō – 8 marca 2008 (2. miejsce)
  Villach – 10 lipca 2009 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil Floriana Schabereitera na oficjalnej stronie FIS-u 

Ludzie urodzeni w Leoben
Austriaccy skoczkowie narciarscy
Austriaccy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1991